Le nom Sean Casey est porté par les personnes suivantes :
 Seán Casey (1922–1967), un homme politique irlandais ;
 Sean Casey (1963–), homme politique canadien ;
 Sean Casey (1971–), un joueur irlandais de rugby à XIII ;
 Sean Casey (1974–), un joueur américain de baseball ;
 Sean Casey (1974–), un lutteur professionnel américain ;
 Sean Casey (1978–), un rameur olympique irlandais ;
 Sean Casey (producteur) (?–), un producteur IMAX et chasseur d'orages américain.

Voir aussi 
 
 
 Shaun Casey, une mannequin américaine
 Seán O'Casey (1880–1964), un dramaturge irlandais